Piersigia är ett släkte av kvalster. Piersigia ingår i familjen Piersigiidae. 

Piersigia är enda släktet i familjen Piersigiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Piersigia